«Чили, вперед!» () — политическая коалиция правоцентристских и правых партий в Чили. Основана 29 января 2015 года генеральными секретарями партий Независимый демократический союз, Национальное обновление, Независимая партия регионов и Политическая эволюция.

История 
На Национальном совете Национального обновления в Сантьяго 2 августа 2014 года лидер Независимого демократического союза Кристиан Монкеберг призвал к воссозданию бывшей коалиции «Альянс за Чили» под названием «Коалицию за свободу». В декабре к создаваемой новой коалиции присоединилась Независимая партия регионов с целью участия в муниципальных выборах 2016 года и всеобщих выборах 2017 года.

4 октября 2015 года было окончательно решено назвать коалицию «Чили, вперед!» (Chile Vamos).

На президентских выборах 2017 года одержал победу кандидат альянса бывший президент Себастьян Пиньер с результатом 54,57 % голосов во втором туре.

Состав коалиции 
В коалицию входят 4 политических партии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии Чили
Коалиции партий
Консервативные партии